

Astronomia 
 Cratere Bancroft – cratere lunare

Geografia 
 Canada
 Bancroft – città dell'Ontario
 Regno Unito
 Bancroft – località della parrocchia civile di Stantonbury, Milton Keynes
 Stati Uniti d'America
 Bancroft – città della Contea di Kingsbury, Dakota del Sud
 Bancroft – città della Contea di Caribou, Idaho
 Bancroft – città della Contea di Kossuth, Iowa
 Bancroft – città della Contea di Jefferson, Kentucky
 Bancroft – città della Contea di Aroostook, Maine
 Bancroft – villaggio della Contea di Shiawassee, Michigan
 Bancroft – villaggio della Contea di Cuming, Nebraska
 Bancroft – città della Contea di Putnam, Virginia Occidentale

Persone 
 George Bancroft (politico), uomo politico e storico statunitense, Ministro della Marina degli Stati Uniti, fondatore dell'Accademia navale di Annapolis
 Frederic Bancroft, storico, scrittore e bibliotecario statunitense, grazie al suo lascito la Columbia University istituì il premio Bancroft
 Anne Bancroft, attrice e sceneggiatrice di fama internazionale